Dalkarlsån är en å i västra Västmanland, Örebro län, Nora kommun. Ån rinner upp i västra Närke, cirka två mil nordväst om Örebro, strömmar norrut, förbi Hovmantorpssjön, Dalkarlsberg och Viker, och mynnar slutligen i sjön Vikern vid Bengtstorp. Viktigaste biflödet är Mogruvälven från höger.

Vattendrag i Sverige
Norrströms avrinningsområde